Campora, une commune italienne de Campanie
 Campora San Giovanni, une frazione de la commune d'Amantea en Calabre (Italie)

Patronyme 

 Charles Campora, dirigeant de l'AS Monaco
 Giuseppe Campora (1923-2004), un ténor italien
 Héctor José Cámpora (1909-1980), un homme politique argentin
 Javier Cámpora (né en 1980), un footballeur argentin
 Jean-Louis Campora (né en 1938), dirigeant monégasque de football
 Piero Pierantoni Cámpora (né en 1932), un homme politique péruvien